Гренадерский саперный Его Императорского Высочества Великого Князя Петра Николаевича батальон

Старшинство — 27.02.1797 года.

Батальонный праздник — 29 июня.

Дислокация — Москва (02.1913 г.).

Знамя батальона 

Пожаловано 27 февраля 1897 года. Георгиевское юбилейное знамя обр.1883 г.. Кайма коричневая, шитье серебряное. Навершие обр.1867 г. (Георг. Арм.) высеребренное. Древко черное. «ЗА ОТЛИЧІЕ ПРИ ОСАДѢ / И ВЗЯТІИ БРАИЛОВА / И СИЛИСТРІИ ВЪ 1828 / И 1829 ГОДАХЪ». «1797-1897». Свв. Петр и Павел.
 Александровская юб. Лента «1897 ГОДА» «1797 г. ПІОНЕРНЫЙ ПОЛКЪ / 1817 г. САПЕРНЫЙ ПОЛКЪ / 1829 г. ГРЕНАДЕРСКІЙ САПЕРНЫЙ БАТАЛІОНЪ».
 Батальону пожалована 25.07.1838 г. скоба на знамя с вензелем Императора Павла I и надписью: «1797 г. Пионерный полк».

Расположение 
Батальон был расквартирован на улице Матросская Тишина в Сокольниках. Осенью 2013 года здание казарм, несмотря на протесты горожан, было незаконно снесено инвестором ОАО «494 УНР» ради освобождения территории под коммерческую застройку. Часть комплекса казарм, воинский храм Благовещения Пресвятой Богородицы «что при Сапёрном батальоне», построенный в 1906 году на противоположной стороне улицы на средства военных, проживавших в этих казармах, был отреставрирован к 2014 году.

Командиры 
 17.02.1813 — 17.01.1819 — подполковник Сазонов, Михаил Гаврилович 2-й
 17.01.1819 — 11.03.1826 — полковник Ден, Иван Иванович 1-й
 11.03.1826 — 29.02.1832 — подполковник Каппель, Фёдор Иванович
 29.02.1832 — 07.02.1843 — подполковник Малофеев, Ясон Иванович
 07.02.1843 — 04.11.1847 — полковник Дубенский, Пётр Николаевич
 04.11.1847 — 30.03.1852 — полковник Рашет, Владимир Антонович
 30.03.1852 — 11.04.1855 — полковник Труссон, Александр Иванович
 11.04.1855 — 25.01.1856 — полковник Мичурин, Аркадий Михайлович
 25.01.1856 — 25.05.1863 — полковник Дебоа, Александр Алексеевич
 25.05.1863 — 15.09.1866 — полковник Шванебах, Фридрих Антонович 2-й
 15.09.1866 — 25.11.1869 — полковник Томиловский, Пётр Петрович
 25.11.1869 — 22.06.1872 — полковник Зеземан, Эдуард Эдурдович
 22.06.1872 — 03.08.1877 — полковник Санников, Николай Иванович
 29.08.1877 — 19.06.1883 — флигель-адъютант полковник Случевский, Капитон Константинович
 19.06.1883 — 08.06.1886 — полковник Лисовский, Михаил Иорданович
 08.06.1886 — 29.09.1894 — полковник Чудовский, Адольф Алексеевич
 29.09.1894 — 22.12.1894 — полковник Миклашевский, Александр Михайлович
 22.12.1894 — 04.09.1903 — полковник Николенко, Николай Михайлович
 16.10.1903 — 25.09.1906 — полковник Липинский, Виктор Петрович
 29.09.1906 — 26.06.1910 — полковник Ершов Александр Павлович
 05.07.1910 — 20.08.1916 — полковник Томиловский Евгений Петрович

Погоны 

Вместо обычной шифровки на погонах всех нижних чинов батальона наносился вензель высочайшего шефа Его Императорского Высочества Великого Князя Петра Николаевича, что противоречило обычной практике, когда вензель шефа носили чины только 1-й роты батальона (т. н. шефской роты).

Известные люди, служившие в батальоне 
 Жолтиков, Александр Семёнович — генерал-майор русской императорской армии
 Кренке, Виктор Данилович — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Клокачёв, Пётр Николаевич — генерал-майор, инженер-фортификатор
 Огородников, Фёдор Евлампиевич — генерал-лейтенант русской императорской и комдив Красной армии.
 Орловский, Николай Осипович — военный инженер, участник Туркестанских и Кавказских походов
 Тотлебен, Эдуард Иванович — военный инженер и фортификатор.
 Франк, Борис Дмитриевич — генерал-майор русской императорской армии

Примечания

Источники 
 Ракинт В. А. История гренадерского саперного батальона 1797—1897. Сокращенное издание для нижних чинов. Спб., 1897. 278 с. с разд. паг. с илл.

Ссылки 
 Ю. Веремеев. Погоны инженерных войск Русской армии 1909-1917 гг.
 Пуговица на мундир
 Нагрудный знак

Батальоны Российской империи
Сапёрные батальоны